Neuvic (Dordogne) – francuska gmina w regionie Akwitania
 Neuvic (Corrèze) – francuska gmina w regionie Limousin